Супереттан 2019 — 20-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 2019 року.

Переможцем змагань став клуб М'єльбю АІФ. Разом із ним путівку до вищого дивізіону виборов з другої позиції Варбергс БоІС.

Учасники сезону 2019 року

Турнірна таблиця

Плей-оф на підвищення

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/10 листопада 2018

|}
Путівку до Аллсвенскан завоював клуб Кальмар ФФ.

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/10 листопада 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/10 листопада 2019

|}
Путівку до Супереттан завоювали «Естерс» ІФ (Векше) та Умео ФК.

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2019
 Кубок Швеції з футболу 2018—2019
 Кубок Швеції з футболу 2019—2020

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2019 у шведському спорті